Marat Batyrbekuły Żaparow (kaz. Марат Батырбекұлы Жапаров; ros. Марат Батырбекович Жапаров; Marat Batyrbekowicz Żaparow; ur. 25 sierpnia 1985 w Leninogorsku) – kazachski skoczek narciarski, medalista zimowych igrzysk azjatyckich i mistrzostw kraju, olimpijczyk, uczestnik mistrzostw świata.

Jest młodszym bratem innego kazachskiego skoczka Radika Żaparowa, wielokrotnie zdobywającego punkty Pucharu Świata. Mimo że wcześniej niż brat zaczął trenować ten sport, odniósł w nim mniejsze sukcesy.

Przebieg kariery 
W grudniu 2007 w Harrachowie zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 51. i 48. miejsce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w sierpniu 2010 w Örnsköldsvik dzięki zajęciu 26. pozycji. 25 września w Ałmaty zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 41. miejsce.

20 lipca 2012 wystartował w zawodach drużynowych Letniego Grand Prix. Na skoczni w Wiśle (HS 134) oddał skok na odległość 108,5 m. Był to najlepszy z wyników osiągniętych przez zawodników kazachskich, którzy zajęli w zawodach ostatnie, 11. miejsce. 17 marca 2013 w ostatnich w sezonie 2012/2013 zawodach w Niżnym Tagile po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 16. miejsce. Stało się to po 45 nieudanych próbach, które miały miejsce od czasu debiutu Żaparowa w zawodach tej rangi.

28 lipca 2013 zadebiutował w zawodach indywidualnych Letniego Grand Prix, zajmując 47. miejsce na skoczni w Hinterzarten. W tym samym roku po raz pierwszy wystartował w Pucharze Świata: 23 listopada w Klingenthal wziął udział w zawodach drużynowych, w których Kazachowie zajęli ostatnie, 14. miejsce. 6 dni później w Ruce zadebiutował w zawodach indywidualnych. Po skoku na odległość 100 m zajął w nich 50. miejsce. Został zakwalifikowany, jako ostatni zawodnik, na konkursy skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi. Nie uzyskał na nich awansu do konkursu głównego: w kwalifikacjach do zawodów na skoczni normalnej zajął 49. miejsce, a na skoczni dużej – 48. W obu przypadkach w serii kwalifikacyjnej uczestniczyło 51 zawodników. Wziął też udział w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2014. Po skoku na odległość 106 m w kwalifikacjach zajął ostatnie, 39. miejsce.

Trzykrotnie zdobywał punkty w Letnim Pucharze Kontynentalnym 2014. Zajął też 30. miejsce w jednym z konkursów Letniego Grand Prix w Ałmaty. W sezonie 2014/2015 raz wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata – w rozgrywanych bez kwalifikacji zawodach w Niżnym Tagile zajął 52. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach. Na skoczni normalnej zajął w nich 49., a na skoczni dużej 50. miejsce.

W sezonie 2015/2016 startował w zawodach międzynarodowych różnych szczebli, od FIS Cup po Puchar Świata, w żadnych nie zajmując punktowanej pozycji. Najlepszym występem Żaparowa w Pucharze Świata było 39. miejsce w Ałmaty. Wystąpił również na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016 na skoczni Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf, zajmując 31. miejsce w kwalifikacjach i nie uzyskując awansu do konkursu głównego.

Zdobywał punkty w Letnim Pucharze Kontynentalnym 2016, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 14. pozycji. Zimą 2016/17 kilkukrotnie awansował do pierwszej serii zawodów Pucharu Świata, nie zdobywając punktów. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2017. Zdobył na nich srebrny medal w konkursie drużynowym (wraz z Konstantinem Sokolenką, Sabirżanem Muminowem i Siergiejem Tkaczenką), a także brązowy indywidualnie na skoczni dużej. W konkursie na skoczni normalnej zajął 7. miejsce.

W sezonie 2017/2018 regularnie startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, ani razu nie uzyskując awansu do konkursu głównego. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, gdzie również odpadł w kwalifikacjach, zajmując 44. miejsce. W sezonie 2018/2019 występował jedynie w Letnim Pucharze Kontynentalnym, nie zdobywając punktów. Ostatni oficjalny występ międzynarodowy Żaparowa miał miejsce 30 września 2018 w ramach LPK w Klingenthal, gdzie zajął 67. pozycję.

Jest mistrzem kraju na skoczni normalnej z 2012 i 2016, oraz na dużej z 2017.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Żaparowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Żaparowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty M. Żaparowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014